Хейтер :
 Хейтер, Дэвид (; род. 1969) — американский актёр, сценарист и продюсер.
 Хейтер, Джордж (; 1792—1871) — английский художник.
 Хейтер, Стэнли Уильям (; 1901—1988) — английский живописец, график и теоретик искусства.
 Хейтер, Уильям (; 1906—1995) — дипломат Великобритании.
 Базен-Хейтер, Жорж Альбер (1843—1914) — французский дивизионный генерал.

Также — англицизм от  «ненавистник».